

Cinema 
F.T.W. - Fuck The World – film del 1994 diretto da Michael Karbelnikoff

Musica 
Fuck the World – singolo degli Insane Clown Posse del 1999
Fuck the World (F.T.W.) – singolo dei Turbonegro del 2003